Kabinett Freycinet bezeichnet folgende französische Regierungen:

 Kabinett Freycinet I (Dezember 1879 bis September 1880)
 Kabinett Freycinet II (Januar bis August 1882)
 Kabinett Freycinet III (Januar bis Dezember 1886)
 Kabinett Freycinet IV (März 1890 bis Februar 1892)